Алфе́й ():
 Алфей — найбільша річка Пелопоннесу, яка двічі зникає під землею на шляху до Іонічного моря.
 Алфей — бог однойменної річки, син Океана й Тетії, який закохався в німфу Аретусу.
 Алфей, брат Марона — спартанський герой.